Чилчота има више значења:

 Општина Чилчота (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чилчота (Чилчота, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику